Marshak steht für:

 Robert Marshak (1916–1992), US-amerikanischer Physiker
Stephen Marshak (* 1955), US-amerikanischer Geologe
 eine Figur aus dem Film A Serious Man
 (2604) Marshak, ein nach  Samuil Jakowlewitsch Marschak benannter Asteroid

Siehe auch:
 Marschak (Begriffsklärung)